Gatling (mitragliatrice)
 Arma a canne rotanti moderna
 Mitragliatrice ad azionamento manuale